Того року турнір Hong Kong Tennis Open проходив уперше.

Сабіне Лісіцкі виграла титул, у фіналі перемігши Кароліну Плішкову з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Hong Kong Tennis Open
2014